NHC steht für:
 Nag Hammadi Codices, Sammlung christlich-gnostischer Handschriften aus dem 3./4. Jahrhundert
 National Hurricane Center, Abteilung des National Weather Service der Vereinigten Staaten
 New Hope Club, eine britische Band
 N-Heterocyclische Carbene, Substanzklasse der organischen Verbindungen
 Northeimer HC, deutscher Handballverein
 Northern HeliCopter (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

nhc steht für:
 Tabasco-Nahuatl (ISO-639-3-Code), eine der aussterbenden Varietäten der Nahuatl-Sprachen im mexikanischen Tabasco (Bundesstaat)

Abkürzung